Rosetta Stone kan syfta på:
 Rosetta Stone (datorprogram) – ett datorprogram för språkinlärning
 Rosetta Stone (musikgrupp) – ett skotskt popband

Se även
Rosettestenen